Дула:
 Доула (профессия) (либо Дула) — специалист по сопровождению родов
Персоналии
 Дула Египетский (V в.) — христианский мученик
 Дула Киликийский (ок. 305—313) — христианский мученик

См. также 
Дуло